Надувна́я ло́дка — плавсредство, представляет собой надувную конструкцию для плаванья по поверхности воды. 

Простое и популярное решение для передвижения по воде на небольшие расстояния. Часто применяются при охоте и рыбалке, отдыхе на воде. Лодка с тентом — надувной спасательный плот, входит в оснащение практически всех судов. На военной службе надувные мотолодки используются как средства преодоления водных преград для переправ, морских десантов и тайных диверсионных вылазок.

История 
Надувные резиновые лодки появились в XIX веке. В 1840-х годах Питер Халкетт сконструировал лодку собственной оригинальной конструкции для британских исследователей в Арктике.

В настоящее время для производства надувных лодок чаще всего используется синтетическая (полимерная) ткань, которая по своим эксплуатационным свойствам превосходит резину. На смену лодкам из резины и «тентовых» тканей пришли надувные лодки из специальной лодочной ткани на основе армированного поливинилхлорида. Лодки изготавливаются из высококачественной ПВХ-ткани — масло-, бензо-, износостойкой и не подверженной влиянию ультрафиолетового излучения. В современных моделях надувных лодок применяется пятислойная ткань, состоящая из одного армирующего слоя, двух герметизирующих и двух защитных слоёв. Весовая плотность ткани варьирует от 750 г/м2 для малых гребных лодок до 1100 г/м2 и более для моторных лодок длиной от 360 см.

В 1952 году французский врач и мореход-любитель Ален Бомбар в одиночку за 65 дней пересёк на надувной мотолодке Атлантический океан.

Разновидности 
По вариантам использования делятся на лодки общего применения (любительские) и лодки специального назначения (патрульно-спасательные, армейские и т. д.).

По классу движителя делятся на гребные и моторные лодки. В некоторых моделях гребных лодок предусмотрен навесной (съёмный) транец, допускающий установку лодочного мотора малой мощности.

Конструктивно делятся на:
 сланевые плоскодонные лодки;
 лодки с разборными пайолами и надувным килем;
 лодки с надувным днищем низкого давления;
 лодки с надувным жёстким днищем (с «вкладышем») ();
 лодки с жёстким корпусом и надувными баллонами ().

Плоскодонные надувные лодки характеризуются наименьшим весом и габаритами транспортировочной сумки, минимальным временем приведения в рабочее состояние. Минимальную жёсткость днищу придает слань (настил) из водостойкой фанеры. Прямоугольные элементы настила монтируются в предусмотренные для этого тканевые пазы на внутренней стороне днища.

В лодках с жёстким днищем (разборными пайолами) используется дополнительный баллон, расположенный продольно между пайолами и внутренней стороной тканевого днища. Давление воздуха в этом баллоне придает днищу лодки килеватость, что делает её более комфортной при движении в режиме глиссирования. Пайолы изготавливают из водостойкой фанеры или анодированного алюминия. Различают три типа пайола: складной, жесткий с н-образным профилем и жесткий со стрингерами.

На лодках с надувным днищем низкого давления днище по конструкции представляет собой такой же баллон, как и бортовые. В него нагнетается воздух под таким же давлением, как и в бортовые баллоны (обычно 0,25 кг/см2). Приведение такой лодки в рабочее состояние, как правило, занимает немного времени и зависит от производительности компрессора.

На лодках с надувным жёстким днищем вместо пайол используется настил (вкладыш) из специального материала с поперечными волокнами (). В это вкладыш нагнетается воздух под достаточно высоким давлением (около 1 кг/см2, в баллонах обычно поддерживается давление 0,25 кг/см2). Вес таких лодок, время приведения в рабочее состояние и жёсткость днища меньше, чем у лодок с пайолами.

Наилучшими мореходными характеристиками отличаются лодки с жёстким корпусом и надувными баллонами по периметру лодки (за исключением кормовой части). По сути, это гибрид надувной лодки и катера с цельнопластиковым корпусом. Баллоны предохраняют лодку от опрокидывания на виражах и удерживают судно на плаву при движении в водоизмещающем режиме. При глиссировании лодка соприкасается с водой только кормовой поверхностью днища благодаря возникшей на большой скорости подъёмной силе.

Пакрафт — это лёгкая и компактная в сложенном виде надувная лодка, без труда переносимая одним человеком и предназначенная для использования в любых водоёмах, включая возможность сплава по бурной воде и плавания по морским заливам и фьордам. Легкость пакрафта позволяет сочетать элементы пешего, водного и велосипедного туризма, а также пересечение водных преград.

Законодательство Российской Федерации 
Надувные лодки грузоподъёмностью более 225 кг относятся к маломерным судам. С 25 мая 2012 года суда массой до 200 кг и мощностью двигателей до 8 кВт включительно не подлежат обязательной регистрации.

См. также 

 Водный туризм
 Спасательный конец Александрова
 Спасательный конец «морковка»
 Спасательный жилет
 Банан (аттракцион)
 Пакрафт
 Пластиковая лодка

Примечания

Литература 
 А. Н. Королев, В. П. Жохов. Надувные лодки

Ссылки 
Государственные стандарты на надувные лодки:
 ГОСТ 21292-89. Лодки надувные гребные. Общие технические требования
 ГОСТ Р 53446-2009. Лодки надувные. Часть 1. Лодки с максимальной мощностью мотора 4,5 кВт
 ГОСТ Р 53447-2009 (ИСО 6185-2:2001) Лодки надувные. Часть 2. Лодки с мощностью мотора от 4,5 до 15 кВт включительно
 ГОСТ Р 53448-2009. Лодки надувные. Часть 3. Лодки с мощностью мотора не менее 15 кВт

Надувные лодки
Изделия из резины